«Treat You Better» () — песня, записанная канадским певцом и композитором Шоном Мендесом с его второго студийного альбома Illuminate вышедшая 3 июня 2016 года в качестве первого сингла на лейблах Island, Republic и Universal. Песня была написана Шоном Мендесом, Teddy Geiger и Scott Harris, продюсеры Teddy Geiger, Dan Romer, DJ «Daylight» Kyriakides. Сингл занял позицию № 6 в хит-парадах США и Великобритании (UK Singles Chart) и вошёл в десятку лучших во многих странах мира. Видеоклип имеет большую популярность (более 1,5 млрд просмотров), а тираж сингла в США превысил 1 млн копий и он получил платиновый статус.

Коммерческий успех 
«Treat You Better» достиг шестой строчки в британском хит-параде и позиции № 6 на Billboard Hot 100. «Treat You Better» также достиг позиции № 1 в чарте Adult Top 40, № 4 в чарте Adult Contemporary и № 3 в чарте Mainstream Top 40 (Pop Songs). В США тираж сингла превысил 1 млн копий и он получил платиновый статус.

Музыкальное видео 
Премьера видеоклипа прошла 12 июля 2016 года. В клипе снялась Ellie Stuart Hunter (двоюродная сестра американской модели и актрисы Девон Аоки).

Отзывы 
Журнал Billboard поместил «Treat You Better» на позицию № 42 в своём итоговом списке «100 Best Pop Songs of 2016».
Включена в итоговый список Лучшие синглы США 2016 года по версии Billboard (позиция № 28).

Награды и номинации

Живые выступления 
Мендес исполнил свою песню вживую на нескольких телешоу и церемониях, в том числе на 2016 Much Music Video Awards, The Tonight Show (12 июля 2016), American Music Awards (20 ноября 2016).

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Продажи сингла

Источники

Ссылки 
  (более 1,49 млрд просмотров)

Синглы 2016 года
Песни по алфавиту
Песни 2016 года
Синглы Republic Records
Синглы Island Records
Песни Шона Мендеса
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40